

Geografia
 Isola di Naumov – isola russa che fa parte dell'arcipelago dell'imperatrice Eugenia

Persone
 Daniel Naumov – calciatore bulgaro
 Hristo Naumov Šopov – attore bulgaro
 Riste Naumov – calciatore macedone
 Sergej Naumov – ex pallanuotista sovietico
 Sergei Naumov – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio lettone
 Vadim Naumov – ex pattinatore artistico su ghiaccio sovietico naturalizzato russo
 Vladimir Naumovič Naumov – regista sovietico